Zárate bezeichnet:

 Zárate, Stadt in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Partido Zárate, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires

Zárate ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín de Zárate (~1492–1560), spanischer Beamter und Historiker

 Eladio Zárate (* 1942), paraguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Zárate (* 1984), argentinischer Fußballspieler
 Jesús Zárate (* 1974), mexikanischer Radrennfahrer
 Jesús González de Zárate Salas (* 1960), venezolanischer Geistlicher, Erzbischof von Cumaná
 Jorge Martínez Zárate (1923–1993), argentinischer Gitarrist und Komponist
 José de Jesús Manríquez y Zárate (1884–1951), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Huejutla
 Juan Zárate, argentinischer Fußballspieler
 Juan López de Zárate (1490–1555), spanischer Geistlicher, Bischof in Neuspanien

 Julio Ortiz de Zárate (1885–1946), chilenischer Maler und Bildhauer
 Mauro Zárate (* 1987), argentinischer Fußballspieler
 Noe Zárate (* 1973), mexikanischer Fußballspieler
 Pedro de Zárate († 1547), spanischer Konquistador

 Raúl García Zárate (1931–2017), peruanischer Gitarrist, Sänger, Komponist und Sammler traditioneller Lieder
 Rodrigo Ruiz Zárate (1921–1999), mexikanischer Fußballspieler
 Sergio Zárate (* 1969), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Zarat